Az Allsvenskan 1987-es szezonja volt a bajnokság hatvanharmadik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes a Malmö FF lett. Ez volt a klub tizenötödik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Sved